Motocyklowe Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2013 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 21 lipca 2013 roku na torze Mazda Raceway Laguna Seca.

Wyniki MotoGP

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Stanach Zjednoczonych